Schlossar ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schlossar (1849–1942), österreichischer Bibliothekar und Schriftsteller
 Horst Schlossar (1903–1964), deutscher Maler
 Viktor Schlossar (1793–1854), Benediktinerabt in Raigern, Mähren